

Geografia 
 Tornquist – città dell'Argentina, capoluogo del partido omonimo
 Partido di Tornquist – dipartimento dell'Argentina

Persone 
 Alexander Tornquist – paleontologo e geologo tedesco
 Jorrit Tornquist – artista austriaco con cittadinanza italiana
 Ragnar Tørnquist – autore di videogiochi norvegese

Altro 
 Mare di Tornquist – antico oceano esistente durante l'Ordoviciano inferiore
 Zona di Tornquist – linea di demarcazione paleogeologica